Mampangprapatan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Mampangprapatan, distrikt, Jakarta, 
 Kelurahan Mampangprapatan, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar